Städtische Kaserne ist der Name folgender Kasernen:

Städtische Kaserne (Eisenach)
Städtische Kaserne (Trier)